Barabaschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Barabaschi (* 1973), italienische Journalistin und Autorin
 Pietro Barabaschi, Physiker und Wissenschaftsmanager, Generaldirektor von ITER